Monte Columbia (Mount Columbia) – montagna delle Montagne Rocciose Canadesi
 Monte Columbia (Mount Columbia) – montagna del Colorado